Бульбон () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Арль, кантон Шаторенар.

Площадь коммуны — 19,33 км², население — 1532 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 1510 человек (2012), плотность населения — 78,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1522 человека, а в 2012 году — 1510 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1033 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 758 были экономически активными, 275 — неактивными (показатель активности 73,4 %, в 1999 году — 69,5 %). Из 758 активных трудоспособных жителей работали 682 человека (382 мужчины и 300 женщин), 76 числились безработными (29 мужчин и 47 женщин). Среди 275 трудоспособных неактивных граждан 80 были учениками либо студентами, 100 — пенсионерами, а ещё 95 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 630 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1513,0 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 931,5 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Бульбон